Gran kan syfta på:

 Gransläktet – ett trädsläkte i familjen tallväxter
 Gran –  ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter
 Douglasgranssläktet – ett släkte inom familjen tallväxter
 Hemlockgransläktet – ett släkte inom familjen tallväxter
 Ädelgranssläktet – ett växtsläkte med barrträd i familjen tallväxter
 Gran (efternamn), efternamn i Sverige oftare stavat Grahn
 Gran (från latinets graʹnum, "korn") – gammal svensk måttenhet

Geografi
 Grans kommun – en norsk kommun.
 Grans sameby – en sameby i Västerbottens län
 Gran (ö) – en ö med fyrplats i Nordanstigs kommun
 Gran – äldre svenskt och tyskt namn på floden Hron
 Gran – äldre svenskt och tyskt namn på den ungerska staden Esztergom
 Gran, Vasa – en ö i Österbotten,